Resia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Resia ingår i familjen Gesneriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen